Brausen ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Brausen (1908–1992), Kunstsammlerin und Mäzenin
 Karl Wilhelm von Brausen (1723–1801), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Brause (Begriffsklärung)